The Greater of Two Evils — сборник американской треш-метал группы Anthrax.

Альбом состоит из 14 песен ранней эры группы, которые были впервые выпущены между 1983 и 1990 годами. Эти треки были перезаписаны составом Anthrax 2004 года с вокалистом , который записал новые версии песен, изначально спетых  и Джоуи Белладонной. Окончательный трек-лист был определён голосованием на сайте группы, после чего музыканты записали его «вживую» в студии в течение двух дней. Первоначально альбом планировалось назвать Metallum Maximum Aeturnum, бытовали также варианты Old School, New School, Our School: Metallum Maximum Aeturnum или Metal Thrashing Mad: Metallum Maximum Aeturnum. В буклете компакт-диска присутствуют аннотации американского стендап-комика и поклонника Anthrax .

Список композиций

Участники записи 
Список составлен по сведениям базы данных Discogs

Anthrax:
  — вокал
 Роберт Каджано — соло-гитара
 Скотт Иэн — ритм-гитара, бэк-вокал, соло-гитара в композициях «Panic», «Anthrax».
 Фрэнк Белло — бас, бэк-вокал
 Чарли Бенанте — ударные

Технический персонал:
 Anthrax — продюсирование
 Роберт Каджано — звукорежиссёр, сведение
  — второй звукорежиссёр

Примечания

Ссылки 
  iTunes — Music — The Greater of Two Evils by Anthrax

Альбомы Anthrax
Сборники Nuclear Blast